I19 ou I-19 peut faire référence à :
 I-19, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Interstate 19, une autoroute américaine reliant la frontière mexicaine à Tucson.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres